Метрострое́ние — строительная отрасль, занимающаяся сооружением метрополитенов.

Этапы строительства 

В России основным нормативным документом при строительстве метрополитенов является СНиП 32-02-2003 «Метрополитены».

При строительстве метрополитенов условно можно выделять четыре этапа:
 Инженерные изыскания;
 Проектирование;
 Строительство;
 Сдача в эксплуатацию.

Инженерные изыскания 
На этом этапе происходит сбор сведений, необходимых для дальнейшей разработки технико-экономического обоснования, проекта и рабочей документации на строительство.
В состав изысканий для строительства метрополитенов должны входить:
 инженерно-геологические;
 инженерно-геодезические;
 инженерно-экологические;
 другие виды изысканий по необходимости.

Проектирование 
На этом этапе строительства на основании задания на проектирование, нормативных документов и данных инженерных изысканий осуществляется привязка сооружений метрополитена в плане и по глубине залегания, выбираются типы конструкций элементов и способы проходки подземных сооружений, составляется проектно-сметная документация. Если трасса туннеля проходит вблизи уже существующих объектов, то при необходимости разрабатываются методы инженерной защиты этих сооружений от шума, вибраций и блуждающих токов, возникающих при строительстве и эксплуатации линий метрополитена.

Строительство

Подземные линии 
Способы строительства подземных туннелей и станций метро в целом аналогичны способам строительства других подземных сооружений.
Различают «закрытый способ» строительства, без вскрытия дневной поверхности, и «открытый способ» при котором тоннели и станции строятся, соответственно, в траншеях и котлованах и после засыпаются грунтом.

Закрытый способ применяется при строительстве линий глубокого заложения, когда этого требуют гидрогеологические условия или необходимо сохранить ценную застройку в городах, а также когда применение открытого способа строительство сопряжено с экономическими потерями (например, в результате перекрытия уличного движения, переноса коммуникаций и т. д.), превышающими стоимость закрытого способа строительства. В иных случаях станции и перегоны мелкого заложения строят открытым способом. Для линий мелкого заложения в СНГ применяют также смешанный способ: станции сооружаются в котлованах открытым способом, а тоннели межстанционных перегонов — закрытым. Такой способ, естественно, сочетает в себе большинство достоинств закрытого и открытого способов строительства. Эта работа очень сложная.

Сдача в эксплуатацию 
Завершающий этап строительства, приём построенных объектов заказчиком. На этом этапе производится контроль соответствия фактических характеристик сооружений проектным.

Ссылки 
 СНиП 32-02-2003 «Метрополитены» 
 Сайт о метрополитенах в бывшем СССР.
 Метрострой.
 Московский метрополитен. Официальный сайт.